Tetjana Heorhijiwna Bilenko, geb. Sorotschynska (; * 23. November 1983 in Charkiw, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist eine ukrainische Tischtennisspielerin. Sie gewann zusammen mit der Mannschaft eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2015.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Tetjana Bilenko auf der Website von (tischtennis-infos.de) (abgerufen am 24. März 2020)
 Spielerprofil über Tetjana Bilenko auf tabletennis.guide (englisch)
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Tischtennisspieler (Ukraine)
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1983
Frau